На линии огня — многозначный термин.
 На линии огня — картина Кузьмы Петрова-Водкина.
 На линии огня — фильм Вольфганга Петерсена.
  — книга Первеза Мушаррафа.
 In the Line of Fire — альбом Hussein Fatal.
  — альбом .
 На линии огня — стела в городе Кривой Рог.